Jin Jiang ist der Name folgender Flüsse:

 Jin Jiang (Fujian), Fluss in der Provinz Fujian, China
 Jin Jiang (Guizhou), Fluss in der Provinz Guizhou, China
 Jin Jiang (Sichuan), Fluss in der Provinz Sichuan, China

Jin Jiang ist der Name folgender Personen:

 Jiang Jin (* 1968), chinesischer Fußballspieler und -trainer